OMC har olika betydelser:
 Oktylmetoxycinnamat (OMC) eller octinoxate, varunamn Eusolex 2292 och Uvinul MC80, är en kolförening som utgör aktiv ingrediens i vissa solkrämer och läppbalsam, och används som skydd mot UV-strålning och ärrbildning.
 Outboard Motor Corporation (OMC), tillverkare av utombordsmotorer.
 OMC, ursprungligen Otara Millionaires Club, en nyzeeländsk musikgrupp, mest känd för singeln How Bizarre.
Old Man's Child, ett norskt svartmetallband.